BiH:
 Čifluk (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Čifluk (Šipovo, BiH), naselje u općini Šipovo
 Čifluk (Tešanj, BiH), naselje u općini Tešanj
 Čifluk (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik
 Čifluk (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko